Соревнования по кёрлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане проходили с 8 по 13 февраля. Кёрлинг стал одним из двух видов спорта наряду с прыжками с трамплина, которые стартовали за день до церемонии открытия. Турнир смешанных пар дебютировал в программе Олимпийских игр. В нём приняли участие 8 национальных сборных, квалифицировавшихся на Игры по результатам последних двух чемпионатов мира. Все матчи проходили в кёрлинговом центре Каннын.

Первыми олимпийскими чемпионами в соревнованиях смешанных пар стал канадский дуэт Кейтлин Лоус / Джон Моррис, победивший в финале швейцарцев Женни Перре и Мартина Риоса со счётом 10:3. Бронзовые медали достались Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому, выступавших, из-за отстранения Олимпийского комитета России, под олимпийским флагом. 18 февраля стало известно, что в допинг-пробе Александра Крушельницкого были обнаружены следы запрещённого препарата — мельдония. Проба B также была положительная, в результате чего 22 февраля CAS объявил о дисквалификации спортсмена и аннулировании всех результатов пары Брызгалова / Крушельницкий. После перераспределения обладателями бронзовых медалей стали норвежские спортсмены Кристин Моэн Скаслиен и Магнус Недреготтен.

Медалисты

Формат турнира 
На групповом этапе сборные играют между собой по круговой системе в один круг. Затем 4 лучших команды выходят в этап плей-офф, где разыгрывают медали по олимпийской системе. Каждый матч состоит из 8 эндов. В случае ничейного результата назначаются дополнительные энды, которые разыгрываются до тех пор, пока не будет выявлен победитель матча.

Составы

Соревнование

Групповой этап

Сессия 1 
8 февраля, 9:05 (UTC+9)

Сессия 2 
8 февраля, 20:05 (UTC+9)

Сессия 3 
9 февраля, 08:35 (UTC+9)

Сессия 4 
9 февраля, 13:35 (UTC+9)

Сессия 5 
10 февраля, 09:05 (UTC+9)

Сессия 6 
10 февраля, 20:05 (UTC+9)

Сессия 7 
11 февраля, 09:05 (UTC+9)

Тай-брейк 
11 февраля, 20:05 (UTC+9)

Плей-офф

Полуфинал 
12 февраля, 09:05 (UTC+9)

12 февраля, 20:05 (UTC+9)

Матч за 3-е место 
13 февраля, 09:05 (UTC+9)
{{Curlingbox8
| sheet = B
| team1 =  
|2|1|0|2|0|1|1|1|| 8
| team2 = '|0|0|2|0|2|0|0|0|| 4
}}

 Финал 
13 февраля, 20:05 (UTC+9)

 Итоговое положение команд (источник:)''

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Всемирной федерации кёрлинга 
 Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга